Bongolava – region w Madagaskarze
 Bongolava – równina w Madagaskarze
 Bongolava – wyżyna w Madagaskarze

Przypisy